Il doppio del torneo di tennis Copa Itaú 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julia Cohen e Tereza Mrdeža che hanno battuto in finale Mailen Auroux e María Irigoyen 6–3, 2–6, [10–5].

Teste di serie 

 Maria Fernanda Alves /  Vivian Segnini (semifinali)
 Mailen Auroux /  María Irigoyen (finale)

 Karen Castiblanco /  Andrea Gámiz (primo turno) 
 Julia Cohen /  Tereza Mrdeža (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Copa Itaú 2011